Fuchsjagd steht für:
 die Bejagung von Füchsen, siehe Fuchsjagd
 eine Form des sportlichen Jagdreitens, siehe Pferdesport#Jagdreiten
 eine von Funkamateuren betriebene Sportart, siehe Amateurfunkpeilen
 eine mit Modellflugzeugen betriebene Sportart, siehe Fuchsjagd (Fesselflug)
 ein Verfolgungswettbewerb im Ballonsport, siehe Fuchsjagd (Ballonsport)
 eine Bronzefiguengruppe von Wilhelm Haverkamp, siehe Fuchsjagd zur Kaiserzeit